Pest har flere betydninger:
 Byldepest (også kaldet den sorte død) – en smitsom, dødelig sygdom
 Pesten (La Peste) – en roman af Albert Camus
 Pest (by) – den østlige del af Ungarns hovedstad Budapest
 Pest (provins) – en provins i Ungarn